Collastoma är ett släkte av plattmaskar. Collastoma ingår i familjen Umagillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Collastoma